Vale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vale Township (North Dakota)
 Vale Township (South Dakota)